Existen tres cráteres de impacto llamados Herschel en tres cuerpos diferentes del Sistema Solar:

 Herschel, cráter en la Luna nombrado en honor al astrónomo William Herschel.
 Herschel, cráter en Marte nombrado en honor al astrónomo William Herschel.
 Herschel, cráter en Mimas, satélite de Saturno, nombrado en honor al astrónomo William Herschel.

Otros dos cráteres lunares añaden una inicial al nombre:
J. Herschel, cráter en la Luna nombrado en honor al astrónomo John Herschel.
C. Herschel, cráter en la Luna nombrado en honor a la astrónoma Carolina Herschel.

it:Herschel#Astronomia